der Name Hypercube bezeichnet:

 ein geometrisches Gebilde, auch Hyperkubus genannt, siehe Hyperwürfel
 einen Film, siehe Cube 2: Hypercube
 Hypercube Inc., einen US-amerikanischen Hersteller für Molecular Modelling Software, siehe Hypercube (Unternehmen)
 eine BitTorrent-Trackersoftware, siehe Hypercube (Software)